La Libertad (Ecuador), een stad in Ecuador
 La Libertad (departement), een departement van El Salvador
 La Libertad (La Libertad), een gemeente in het Salvadoraanse departement La Libertad
 La Libertad (Negros Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Oriental
 La Libertad (Zamboanga del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga del Norte
 La Libertad (Petén), een gemeente in het Guatemalteekse departement Petén
 La Libertad (Huehuetenango), een gemeente in het Guatemalteekse departement Huehuetenango
 La Libertad (Comayagua), een gemeente in het Hondurese departement Comayagua
 La Libertad (Francisco Morazán), een gemeente in het Hondurese departement Francisco Morazán
 La Libertad (krant), een Mexicaanse krant die verscheen van 1878 tot 1884.
 La Libertad (Nicaragua), een stad in Nicaragua
 La Libertad (regio), een regio van Peru
 La Libertad (nummer), een single van Álvaro Soler uit 2019